Унава:
 Унава — річка в Україні, притока Ірпеня;
 Унава — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.